Cabinet – telaio meccanico di un computer
 Cabinet –  formato di file
 Cabinet – strutture che ospitano i videogiochi arcade
 Cabinet – elemento della rete di accesso telefonica in rame
 The Cabinet – stable di wrestling